Mit einer Fransenhauswurz, auch Fransen-Hauswurz geschrieben, können folgende Hauswurz-Unterarten gemeint sein:

 die „gewöhnliche Fransenhauswurz“, siehe Sempervivum globiferum
 die auch „Donarsbart“ oder „Jupiterbart“ genannte Unterart, siehe Jovibarba